Сезон 2007/2008 стал для Интера 92-м в Чемпионате Италии. В этом сезоне клуб кроме чемпионата ничего не выиграл, хотя был близок к победе в Кубке Италии, но проиграл в финале Роме. Клуб также проиграл Суперкубке Италии той же Роме. В Лиге чемпионов клуб второй сезон подряд вылетел в 1/8 финала, от Ливерпуля.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№3 навечно закреплен за Джачинто Факкетти

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:38.500.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:14.200.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:38.500.000

Общая прибыль:14.200.000

Разница:24.300.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки